Petres kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pétres, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis,

Spanien 

 Petrés (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Petrés (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar